Födő Sándor (1953) basszusgitáros, koncertszervező
 Födő Sándor (Fodo) (1981) zeneszerző, zenész, hangszerelő, zenei rendező